Die PTT Bangkok Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Bangkok. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 9. bis 15. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Vania King gegen Tamarine Tanasugarn mit 2:6, 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Vania King / Jelena Kostanić mit 7:5, 2:6 und 7:5 gegen Mariana Díaz-Oliva / Natalie Grandin.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Bangkok